L'expression pommier sauvage peut faire référence à différentes espèces botaniques de pommiers :

En Europe, Malus sylvestris est souvent nommé pommier sauvage.

En Asie, il y a de très nombreuses espèces de pommiers sauvages (parfois aussi appelées pommiers à fleurs) telles que Malus baccata, Malus hupehensis, Malus toringo, etc.

Nom de plante ambigu